Деревя́нка () — посёлок в Прионежском районе Республики Карелия, административный центр Деревянкского сельского поселения.

Общие сведения 
Расположен на берегу реки Деревянка, в 36 км к югу по шоссе от Петрозаводска.

Посёлок образован в 1913—1914 годах как железнодорожный разъезд при строительстве Олонецкой железной дороги. С 1951 по 1991 годы имел статус посёлка городского типа.

В посёлке работает дом культуры, отделение связи, отделение скорой помощи, школа (построена в 1955 году, достроена в 1966-м), магазины. К 2020 году будет построен новая школа на 200 мест, 8 февраля проект школы был одобрен жителями посёлка, строительство началось в июне 2019 года. Новая школа будет предназначена для старшеклассников, на время строительства ученики 1-4 классов будут учиться в другом здании, а ученики 5-10 классов — в школе в селе Деревянном того же района. До этого в 2014 году власти собирались построить новое здание за счет средств республиканской программы, но деньги не выделили, и уже готовая проектно-сметная документация к февралю 2015 года устарела.

Сохраняется братская могила советских воинов, погибших в годы Советско-финской войны (1941—1944).

Население

Улицы посёлка 

 ул. Гористая
 ул. Деповская
 пер. Дорожный
 ул. Железнодорожная
 ул. Заречная
 ул. Зелёная
 пер. Зелёный
 ул. Кирпичная
 ул. Клубничная
 ул. Ключевая
 ул. Комсомольская
 ул. Лесная
 ул. Лехнаволокская
 ул. Мира
 ул. Молодёжная
 ул. Нагорная
 ул. Новинка
 ул. Озёрная
 ул. Посадочная
 ул. Поселковая
 ул. Почтовая
 ул. Привокзальная
 ул. Романова
 пер. Ручейный
 пер. Садовый
 ул. Свободы
 ул. Снежная
 ул. Советская
 ул. Хвойная
 ул. Цветочная
 пер. Школьный

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. С. 300—400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Населённые пункты Прионежского района
Бывшие посёлки городского типа Карелии